Рекс Ли (, род. 7 января 1969, Уоррен, Огайо) — американский актёр корейского происхождения. Наиболее известен по роли Ллойда Ли в оригинальном телесериале канала HBO «Красавцы».

Ранняя жизнь 
Ли родился в Уоррене, штат Огайо. У него корейское происхождение. Его родители эмигрировали из Кореи в США. Ли вырос в штатах Массачусетс и Калифорния и закончил Оберлинскую консерваторию музыки ().

Личная жизнь 
Ли — открытый гей. Он совершил каминг-аут перед своими родителями в возрасте 22 лет. В интервью 2011 года Ли сказал, что одинок, но ищет длительные отношения, однако это сложно найти правильные взаимоотношения.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Выпускники Оберлинского колледжа